Флаг Подгорицы является официальным государственным символом города Подгорица, крупнейшего по населению города Черногории. Это новый флаг города, принятый в 2006 году.

Флаг Подгорицы представляет собой белое полотнище с соотношением сторон 1:2. Две прямые синие полосы представляют собой основу нынешней Подгорицы — Дукля и Медун. Ломаная синяя полоса, находящаяся над прямыми, представляет собой универсальный символ, создание которого было основано на стилизацию всех узнаваемых символов современной Подгорицы: городок Неманья, башня с часами, памятник Горицы, ворота, мосты.

Флаги Черногории
Государственные символы Черногории